Басараби има више значења:

 Басараби (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Басараби (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији